Komediant je
 herec, kočovný umělec, loutkář atd., protagonista komedie
 histrion, afektovaný člověk, mluvka, šašek apod. 
 Komediant (film), historické filmové drama Otakara Vávry z roku 1984
 Komedianti (v originále Pagliacci), opera Ruggiera Leoncavalla z roku 1892